Romana puede referirse a:
 La romana, un instrumento para pesar.
 Natural de Roma, capital de Italia.
 Natural de la Antigua Roma, Estado de la Antigüedad, surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto del Sáhara y desde la península ibérica al Éufrates.
 Romana, una localidad italiana de la provincia de Sassari, región de Cerdeña
 Romana, un personaje de ficción de la serie Doctor Who.

Otros 
 La Romana